Fußball-Regionalliga Nordost steht für folgende Fußball-Ligen in Deutschland:

 Fußball-Regionalliga Nordost (1994 bis 2000), dritthöchste Liga (Männer)
 Fußball-Regionalliga Nordost (2012), vierthöchste Liga (Männer)
 Fußball-Regionalliga Nordost (Frauen)